Niemcy:
 Gerolstein - miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel
 Gerolstein - gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel 
 Gerolstein - dawna gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Vulkaneifel

Inne:
 Gerolstein - zamek

Zobacz też:
 Gerolsteiner